Пиля́ев — русская фамилия. Известные носители:
 Пиляев, Иван Сергеевич (род. 1985) — российский политик.
 Пиляев, Никита Евгеньевич (род. 1993) — российский пловец в ластах.